Ligusticum cuneifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Antonio Bertoloni. Ligusticum cuneifolium ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
cuneifolium